Aspe kan syfta på:

 Aspe (kommun) – en kommun i Spanien
 Aspe (kommunhuvudort) – huvudoprten i kommunen